

Сераковиці — гміна в Картузькому повіті Поморського воєводства;
 Сераковиці — село в гміні Сераковиці Картузького повіту Поморського воєводства;
 Сераковиці — село в гміні Сосніцовиці Гливицького повіту Сілезького воєводства.